Cathy O'Brien est le nom de

 Cathy O'Brien (essayiste) (née en 1957), essayiste américaine connue pour des théories du complot
 Cathy O'Brien (athlétisme) (née en 1967), marathonienne américaine